Osoby o tym nazwisku:
 Ivan Fatić – czarnogórski piłkarz
 Nerman Fatić – bośniacki tenisista